Guglielmo Raimondo I Moncada – nobile e militare catalano del XIV secolo 
 Guglielmo Raimondo II Moncada – nobile e militare italiano del XIV secolo
 Guglielmo Raimondo III Moncada – nobile e militare italiano del XIV secolo
 Guglielmo Raimondo Moncada (... – dopo il 1475) – nobile, politico e militare italiano del XV secolo
 Guglielmo Raimondo IV Moncada – nobile, politico e militare italiano del XV secolo
 Guglielmo Raimondo V Moncada – nobile, politico e militare italiano del XV secolo
 Guglielmo Raimondo VI Moncada – nobile, politico e militare italiano del XVI secolo